Plusieurs attentats ont eu lieu à Nyanya : 
 Premier attentat de Nyanya (14 avril 2014) ;
 Deuxième attentat de Nyanya ( mai 2014).

Attentat islamiste au Nigeria
2014 au Nigeria
Boko Haram
Attentat au Nigeria